Golica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Galica, bergskedja, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Golica (berg), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Golitsa, distrikt, Varna, Obsjtina Dolni tjiflik,

Polen 

 Golica (ort), Västpommerns vojvodskap, Powiat koszaliński,

Österrike 

 Koralpe, bergskedja, Kärnten, Politischer Bezirk Wolfsberg, 
 Kahlkogel, berg, Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar